Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Florian Mayer che ha battuto in finale Torsten Popp 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Florian Mayer (Campione)
 Simon Greul (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (secondo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (semifinali)

 Tomas Behrend (semifinali)
 Iván Navarro (primo turno)
 Evgenij Korolëv (secondo turno)
 Santiago González (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2006